Пенка Петрова е българско име на жена. Може да се отнася за:
Пенка Петрова (микробиолог) –български учен, професор по микробиология;
Пенка Петрова Кръстанова – Пепа, българска поп-фолк певица.